Miejscowości w USA:
 Wesson – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Copiah
Gminy w USA:
 Wesson (ang. Wesson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union